A 2004-es U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokság a 7. kiírása a tornának, melyet 2004. július 28. és augusztus 8. között rendeztek meg Finnországban. A tornán az 1985. január 1. után született játékosok vehettek részt.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

További információk 
Hivatalos honlap

U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságok
U19 európa